Europiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Europium und Sauerstoff:

Europium(II)-oxid, EuO
Europium(II,III)-oxid, Eu3O4
Europium(III)-oxid, Eu2O3